

Codici 
 JST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cambria, Johnstown (Pennsylvania), Stati Uniti

Religione 
 J.S.T. – Giuseppine della Santissima Trinità

Elettronica 

 JST – Connettore JST